Monopeltis är ett släkte av ödlor. Monopeltis ingår i familjen Amphisbaenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Monopeltis